Montreuil je ime več francoskih krajev:

 Montreuil, občina v departmaju Eure-et-Loir,
 Montreuil, Pas-de-Calais,
 Montreuil, tudi Montreuil-sous-Bois, Seine-Saint-Denis,
 Montreuil, Vendée,
 Montreuil, nekdanja občina v departmaju Yvelines, danes sestavni del Versaillesa.

Glej tudi 
Montreuil-au-Houlme, Orne,
Montreuil-aux-Lions, Aisne,
Montreuil-Bellay, Maine-et-Loire,
Montreuil-Bonnin, Vienne,
Montreuil-des-Landes, Ille-et-Vilaine,
Montreuil-en-Auge, Calvados,
Montreuil-en-Caux, Seine-Maritime,
Montreuil-en-Touraine, Indre-et-Loire,
Montreuil-Juigné, Maine-et-Loire,
Montreuil-la-Cambe, Orne,
Montreuil-l'Argillé, Eure,
Montreuil-le-Chétif, Sarthe,
Montreuil-le-Gast, Ille-et-Vilaine,
Montreuil-le-Henri, Sarthe,
Montreuil-Poulay, Mayenne,
Montreuil-sous-Pérouse, Ille-et-Vilaine,
Montreuil-sur-Barse, Aube,
Montreuil-sur-Blaise, Haute-Marne,
Montreuil-sur-Brêche, Oise,
Montreuil-sur-Epte, Val-d'Oise,
Montreuil-sur-Ille, Ille-et-Vilaine,
Montreuil-sur-Loir, Maine-et-Loire,
Montreuil-sur-Lozon, Manche,
Montreuil-sur-Maine, Maine-et-Loire,
Montreuil-sur-Thérain, Oise,
Montreuil-sur-Thonnance, Haute-Marne.